Szentlőrinc (Baranyaszentlőrinc), Baranya megye
Szentlőrinc, Makó városrésze, Csongrád megye
Szentlőrinc, Táplánszentkereszt része, Vas megye
Szentlőrinc, Podgradje régi magyar neve, Horvátország

Egyéb földrajzi nevekben 
Homokszentlőrinc, Szalkszentmárton része
Kisszentlőrinc (rom. Lăureni), Románia, Maros megye
Koháryszentlőrinc
Pestszentlőrinc, Budapest XVIII. kerületébe beolvasztott város
Sárszentlőrinc, Tolna megye
Szentlőrinc-puszta, Érsekvadkert része, Nógrád megye
Szentlőrinckáta, Pest megye
Szentlőrincke, Kassa része, Szlovákia, Kassai kerület, Kassai II. járás
Szepesszentlőrinc (szk. Brutovce), Szlovákia, Eperjesi kerület, Lőcsei járás
Zalaszentlőrinc, Zala megye

Szent Lőrinc-folyó
Szent Lőrinc-öböl

lásd még: Szent Lőrinc